Ицамнах-Кавиль:
 Ицамнах-Кавиль — правитель Саальского царства древних майя.
 Ицамнах-Кавиль — правитель Южного Мутульского царства древних майя.

Правители Саальского царства
Правители Южного Мутульского царства
Майя